Polycrate de Samos, tyran de Samos de 535 à 515 
 Polycrate d'Athènes, rhéteur d'Athènes du 
 Polycrate d'Éphèse, évêque d'Éphèse dans la seconde moitié du .